Buchenkamp (Hamburg), een straat in Hamburg
Buchenkamp (metrostation), een station van de Hamburgse metro